Amaro (gemeente), gemeente in Italië
 Amaro (drank), Italiaanse term voor bitterzoete kruidenlikeuren

Personen
 Amancio Amaro, Spaans voetballer
 Joaquín Amaro, Mexicaans militair en politicus
 Amaro Antunes, Portugees wielrenner
 Wojciech Modest Amaro, Pools kok en restauranthouder